Pastoris – cognome italiano
 Federigo Pastoris – pittore e incisore italiano